Лорн Шабо (,  5 жовтня 1900, Монреаль —  10 жовтня 1946 Монреаль) — канадський хокеїст, що грав на позиції воротаря.

Володар Кубка Стенлі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1919 року.

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 12 років, захищав кольори команд «Нью-Йорк Рейнджерс», «Торонто Мейпл-Ліфс», «Монреаль Канадієнс», «Чикаго Блек Гокс», «Монреаль Марунс» та «Нью-Йорк Амеріканс».

Загалом провів 448 матчів у НХЛ, включаючи 37 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Нагороди та досягнення 
 Кубок Аллана — 1925, 1926.
 Володар Кубка Стенлі в складі «Нью-Йорк Рейнджерс» — 1928 та в складі «Торонто Мейпл-Ліфс» — 1932.
 Трофей Везіни — 1935.
 Перша команда всіх зірок НХЛ — 1935.
 Під 84-м номером входить до списку найкращих гравців НХЛ за версією журналу The Hockey News (1997).

Статистика

Регулярний сезон

Плей-оф

Посилання 
 
 

Уродженці Монреаля
канадські хокеїсти
канадські хокейні воротарі‎
Володарі Кубка Стенлі
Хокеїсти «Нью-Йорк Рейнджерс»
Хокеїсти «Торонто Мейпл-Ліфс»
Хокеїсти «Монреаль Канадієнс»
Хокеїсти «Чикаго Блекгокс»
Хокеїсти «Монреаль Марунс»
Хокеїсти «Нью-Йорк Амеріканс»